Бонакольси:
 Бонакольси — итальянский род, впервые установивший в Мантуе синьориальное правление.
 Бонакольси, Барделлоне (ум. 1300) — 2-й народный капитан и сеньор Мантуи из рода Бонакольси.
 Бонакольси, Гвидо (ум. 1309) — 3-й народный капитан и сеньор Мантуи из рода Бонакольси.
  (ум. 1288) — подеста Вероны.
 Бонакольси, Пинамонте (1206—1293) — 1-й народный капитан и сеньор Мантуи из рода Бонакольси.
 Бонакольси, Ринальдо (1278—1328) — 4-й народный капитан и сеньор Мантуи из рода Бонакольси.